James Bullington ist der Familienname folgender Personen:

* James R. Bullington (* 1940), US-amerikanischer Diplomat
 James Wiley Bullington (* 1929), US-amerikanischer Musiker und Songschreiber, siehe Jimmy Edwards